Wassilko ist der Familienname folgender Personen:
 Nikolaus von Wassilko (1868–1924) österreichischer, später ukrainischer Politiker und Großgrundbesitzer rumänischer Herkunft
 Theophila von Wassilko (1893–1973), österreichische Historikerin und Oberstaatsarchivarin

Siehe auch:
 Wassilko von Serecki
 Palais Wassilko von Serecki